Лемминг:

 Лемминги — нетаксономическая группа грызунов.
 Лемминги — триба грызунов.
 Лемминг — река на острове Котельный, приток Правой Николы (приток реки Николы).
 «Лемминг» — французский фильм 2005 года.
 Lemmings — компьютерная игра.

Фамилия 
 Лемминг, Джордж (1927—2022) — барбадосский писатель, один из крупнейших прозаиков Вест-Индии.
 Лемминг, Эрик (1880—1930) — шведский легкоатлет, трёхкратный чемпион летних Олимпийских игр.

См. также 
 Лемми